Красново́дський прову́лок — провулок у деяких населених пунктах України. Назва — на честь туркменського міста Красноводськ (нині — Туркменбаші).

 Красноводський провулок — провулок у місті Київ.
 Красноводський провулок — провулок у місті Харків.

Провулки